Кукашка

кука́шка — диалектное русское название демонического существа, «чёрт»

Кукашка — тоже, что и Кухлянка — русское название верхней меховой одежды из шкуры оленя.

топоним 
Кукашка — русификация башкир. Күкҡашҡа — многозначного топонима на территории Белорецкого района

 Кукашка (гора)
 Кукашка (река)
 Кукашка (посёлок)

Примечания